Toponímia:
 Rutledge (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Rutledge (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Rutledge (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Rutledge (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Rutledge (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee
 Miscel·lània:
 Edward Rutledge (1749 – 1800), polític i esclavista americà, signant de la Declaració d'Independència dels Estats Units i Governador de Carolina del Sud
 Sergeant Rutledge, pel·lícula estatunidenca dirigida per John Ford i estrenada l'any 1960